XXV летние Олимпийские игры (, , , ) проводились в Барселоне с 25 июля по 9 августа 1992 года. Было разыграно 257 комплектов медалей.
В Играх приняло участие 9356 спортсменов (6652 мужчины и 2704 женщины), представляющих 169 команд.

Виды спорта

Страны-участницы

Церемония открытия 
Церемония открытия состоялась 25 июля 1992 года на Олимпийском стадионе на горе Монжуик в Барселоне. По оценкам, церемонию открытия посмотрело более 2 миллиардов телезрителей.

Основным лейтмотивом красочного шоу церемонии стало основание города Барселоны, а также подвиги легендарного основателя Барселоны — Геракла. В церемонии приняли участие многие выдающиеся певцы современности — уроженки Барселоны сопрано Монсеррат Кабалье и Виктория де лос Анхелес; меццо-сопрано Тереса Берганса; теноры Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Хайме Арагаль (последние двое также родились в Барселоне). Песню «Барселона», записанную за пять лет до Олимпиады, планировалось представить публике в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье, но в ноябре 1991 года певец умер, и песня прозвучала в записи.

После окончания парада спортсменов с речами выступили президент МОК Х. А. Самаранч и президент Оргкомитета Игр. Король Испании Хуан Карлос I официально провозгласил Игры открытыми. Под музыку Олимпийского гимна был поднят Олимпийский флаг. Олимпийский огонь эффектно зажёг испанский стрелок из лука — паралимпиец Антонио Ребольо, выстрелив в чашу горящей стрелой с центра стадиона. Традиционную клятву принесли судьи и спортсмены — от спортсменов это сделал знаменитый испанский яхтсмен Луис Доресте, от судей — Эухени Асенсьо.

Главные события 

 Первые Игры после распада СССР. В Барселоне спортсмены 12 республик бывшего СССР выступали в составе Объединённой команды. На церемониях награждения представителей Объединённой команды в командных видах спорта поднимался Олимпийский флаг, в честь побед звучал Олимпийский гимн; в личных соревнованиях поднимался государственный флаг страны спортсмена, в честь побед звучал гимн его государства. Литва, Латвия и Эстония сформировали свои национальные сборные, однако отдельные спортсмены этих стран выступали в составе Объединённой команды. Именно Объединённая команда и заняла первое место в неофициальном медальном зачёте.
 В связи с распадом СФРЮ на играх дебютировали Хорватия, Словения и Босния и Герцеговина. На Югославию были наложены международные санкции, и спортсмены этой страны выступали под олимпийским флагом в качестве «независимых олимпийских участников».
 Сборная Германии после объединения страны выступила единой командой на Играх впервые после 1960 года.
 Впервые после Олимпийских игр Мюнхена в 1972 году в Играх приняли участие все члены МОК (за исключением Афганистана, Либерии и Сомали). Команда ЮАР после 28-летнего отсутствия на Играх была допущена к участию после ликвидации апартеида.
 На Олимпийских играх дебютировали бадминтон, бейсбол и женское дзюдо. Гребной слалом вернулся в программу Игр после 20 лет отсутствия.
 В демонстрационной программе Игр прошли турниры по баскской пелоте, валенсийской пелоте, роликовому хоккею и тхэквондо (позднее тхэквондо стал олимпийским видом спорта).

 У Игр было две официальные музыкальные темы. Первая — песня «Барселона» — была записана за 5 лет до Игр Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. Планировалось, что они исполнят её совместно на церемонии открытия, однако из-за смерти певца в ноябре 1991 года песня прозвучала на церемонии в записи. Вторая тема — «Amigos Para Siempre» («Друзья навсегда») — была написана Эндрю Ллойдом Уэббером и прозвучала на церемонии закрытия Игр в исполнении Сары Брайтман и Хосе Каррераса.
 Впервые в Играх приняли участие профессиональные баскетболисты из НБА. Сборную США, укомплектованную такими звёздами, как Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Чарльз Баркли и Ларри Бёрд, журналисты прозвали Dream Team (команда-мечта). Сборная США выиграла олимпийский турнир, с большим преимуществом побеждая в каждом матче.
 Наибольшее число золотых медалей (шесть) завоевал 20-летний белорусский гимнаст Виталий Щербо, выступавший в составе Объединённой команды. Четыре из них он завоевал в один день, 2 августа, на соревнованиях на отдельных снарядах.
 Российские пловцы Александр Попов и Евгений Садовый завоевали по две золотые медали в плавании вольным стилем, взяв всё золото на дистанциях от 50 до 400 м.
 В женской плавательной программе отличилась юная венгерка Кристина Эгерсеги, победившая на трёх дистанциях.
 Эвелин Эшфорд из США выиграла в легкоатлетической эстафете 4×100 метров свою четвёртую золотую олимпийскую медаль.
 В 20-ю годовщину теракта на мюнхенской Олимпиаде (убийства израильских спортсменов в олимпийской деревне Мюнхена) израильская дзюдоистка Яэль Арад выиграла первую в истории страны олимпийскую медаль — серебро в категории 61 кг.
 Легкоатлетический забег на 10 000 метров выиграла эфиопка Дерарту Тулу, а серебряную медаль — белая южноафриканка Элана Мейер. После финиша спортсменки пробежали круг почёта обнявшись, демонстрируя примирение между чёрной Африкой и белыми жителями ЮАР, вернувшимися в олимпийскую семью.
 Сенсационно завершились прыжки с шестом у мужчин. Знаменитый Сергей Бубка не смог преодолеть даже начальную высоту, а победителем стал Максим Тарасов.
 В беге на 400 м с барьерами американец Кевин Янг победил с мировым рекордом 46,78 сек, став первым человеком на планете, который смог преодолеть эту дистанцию быстрее 47 секунд.
 Три из четырёх золотых медалей в настольном теннисе завоевали спортсмены Китая. Однако финал в личном первенстве у мужчин получился чисто европейским — швед Ян-Уве Вальднер победил француза Жана-Филиппа Гасьена (золото Вальднера остаётся единственным для европейцев в настольном теннисе за всю историю Олимпийских игр).
 Боксёрский турнир прошёл при подавляющем преимуществе кубинских атлетов — они победили в 7 из 12 категориях, а ещё в двух были вторыми.

Итоги Игр 

Десять стран, завоевавших наибольшее количество медалей:

Медалисты 
Спортсмены, завоевавшие на Играх наибольшее число медалей:

Стадионы 
Центром Игр стал Олимпийский комплекс на горе Монжуик вокруг Олимпийского стадиона. Также в Играх был задействован ряд других спортивных объектов Барселоны. Отличительной особенностью этой Олимпиады стало большое число соревнований, проведённых в пригородах и близлежащих городах, таких как Бадалона, Гранольерс, Баньолес, Кастельдефелс, Сеу д'Ургель, Моллет дель Валлес, Террасса, Оспиталет-де-Льобрегат и Виладеканс. Предварительный футбольный турнир прошёл в Сарагосе, Валенсии и Сабаделе; финальная часть в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Парусная регата состоялась в порту Барселоны.

Талисман 
Талисманом Игр стал щенок каталонской овчарки Коби, созданный дизайнером Хавьером Марискалом.

Результаты голосования по выбору столицы Игр

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный протокол Игр
 Official Full Film — Barcelona 1992 Olympic Games — канал Olympic на YouTube